Уильям Джордж Мини (; 16 августа 1894, Нью-Йорк — 10 января 1980, Вашингтон) — американский профсоюзный деятель и политик, президент АФТ—КПП в 1955-1979 годах. Лидер консервативно-реформистского антикоммунистического крыла профсоюзов США. Именовался «символом железной воли американского рабочего движения большей части XX века».

Происхождение 
Родился в гарлемской католической семье выходцев из Ирландии. Майкл Мини — отец Джорджа Мини — был водопроводчиком и профсоюзным активистом. Водопроводчиком стал и Джордж Мини. Самостоятельно зарабатывал на жизнь с 16-летнего возраста. Состоял в профсоюзной организации учеников и подмастерьев.

После скоропостижной смерти отца и ухода старшего брата в армию 22-летний Джордж стал фактическим главой семьи. Пополнял заработки профессиональной игрой в бейсбол. В 1919 женился на работнице-швее и профсоюзной активистке Эугении Макмэхон. В браке имел трёх дочерей.

Профсоюзный активист 
В 1920 году Джордж Мини был избран в исполнительный совет профсоюза водопроводчиков. В 1922 стал профессиональным функционером союза. Сумел установить деловой контакт с работодателями: хозяева воздерживались от увольнений, рабочие — от забастовок и пикетирований.

С 1923 Джордж Мини — секретарь нью-йоркского профсоюза строителей. В 1927 добился по суду отмены локаута, что создало ему общенациональную известность. В 1934 Джордж Мини возглавил Американскую федерацию труда (АФТ) в штате Нью-Йорк. Пролоббировал в легислатуре штата ряд выгодных профсоюзу законов, поддерживал тесный деловой контакт с губернатором Гербертом Леманом.

Политически Джордж Мини поддерживал Демократическую партию и Новый курс Рузвельта. Был одним из основателей Американской рабочей партии — политического крыла АФТ в Нью-Йорке середины 1930-х. Активно поддерживал Франклина Рузвельта на выборах 1936.

С 1939 Джордж Мини — секретарь-казначей АФТ. Во время Второй мировой войны был представителем профсоюзов в Национальном совете войны и труда — федеральном агентстве, регулировавшем трудовые отношения.

Мировоззрение Джорджа Мини основывалось на католической социальной доктрине. В профсоюзной деятельности он продолжал линию Сэмюэла Гомперса. Идеологически и политически был консервативным реформистом и убеждённым антикоммунистом. Рабочее движение Джордж Мини считал частью американской традиции и системы свободного предпринимательства. В принципе он был сторонником социального партнёрства и решения трудовых конфликтов путём переговоров. Забастовки и иные протестные акции допускал как крайний метод борьбы.

В 1945 Джордж Мини организовал бойкот американскими профсоюзами просоветской ВФП. Поддерживал антикоммунистическую кампанию второй половины 1940-х годов. Критиковал Компартию США как «присягнувшую иностранным властям».

Я никогда не был товарищем этим «товарищам».

Джордж Мини

С 1951 Мини постепенно перенимал у пожилого Уильяма Грина функции руководства АФТ.

Профсоюзный лидер

Создание АФТ—КПП. Управление профобъединением 
В конце 1952, после кончины Грина, Джордж Мини стал президентом АФТ. Возглавив профобъединение, Мини выдвинул инициативу объединения Американской федерации труда с Конгрессом производственных профсоюзов и повёл соответствующие переговоры с председателем КПП Уолтером Рейтером.

Процесс объединения АФТ и КПП растянулся на три года. Многие влиятельные профсоюзные деятели — лидер шахтёров Джон Льюис, лидеры транспортников Джимми Хоффа и Майкл Куилл — по разным причинам выступали против. Однако большинство рядовых членов профсоюзов были сторонниками объединения. Эту поддержку в значительной степени обеспечивал личный авторитет Мини.

В декабре 1955 года совместный съезд в Нью-Йорке учредил единое профобъединение АФТ-КПП с 15 миллионами членов. Председателем АФТ-КПП был избран Джордж Мини.

Популярность Мини в профдвижении основывалась не только на успехах в отстаивании экономических интересов рабочих, но и на его борьбе против коррупции и оргпреступности. Именно последнее было главной причиной конфликта Мини с Хоффой. Особенно проблемными в этом плане были профсоюзы транспортников, текстильщиков, ювелиров, пищевиков. Во второй половине 1950-х Мини инициировал публичные расследования денежных хищений и рэкета, учредил в АФТ-КПП систему контроля и ввёл кодекс профсоюзной этики. Некоторые профбоссы и целые организации были исключены из профобъединения за связи с мафией.

В целом Джордж Мини придерживался консервативных подходов в «профсоюзном бизнесе». Главной задачей профсоюзов он считал выражение интересов и отстаивание текущих потребностей людей физического труда, работающих по найму. При этом он ориентировался прежде всего на рабочих традиционных отраслей. На этой почве у Мини возникали серьёзные разногласия с вице-президентом АФТ-КПП Джеймсом Кэри, представителем профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Кэри был сторонником модернизации профдвижения, активного привлечения белых воротничков, инженеров, менеджеров и даже мелких акционеров-собственников. Мини отстаивал традиционный подход, ограничивая профсоюзный охват в основном рабочими.

Сложные отношения сложились у Джорджа Мини также с Уолтером Рейтером (как и Кэри, выходцем из КПП). Рейтер был недоволен авторитарным стилем Мини в управлении профсоюзом. В 1967 Рейтер покинул руководство АФТ-КПП, впоследствии вывел из объединения профсоюз автомобилестроителей. Вне АФТ—КПП оставались также профсоюзы шахтёров и транспортников.

В декабре 1963 (вскоре после убийства Джона Кеннеди) президент Линдон Джонсон наградил Джорджа Мини Президентской медалью Свободы — «за вклад в развитие профсоюзного движения и распространение свободы во всём мире». Мини был также награждён орденом «За заслуги перед ФРГ».

Подобно Гомперсу, Мини брезговал формально связываться с правительством или политическими партиями. Он верил, что друзей надо награждать, а врагов наказывать. Мясо и картофель, зарплата и условия труда были для него главными проблемами профсоюзного движения.

Он терпеть не мог радикалов, интеллектуальных манипуляторов, хиппи и коммунистов. Как бы резко ни критиковал он бизнес-сообщество и прибыли, он оставался сторонником капиталистической системы и свободного предпринимательства. Он был средним американцем.

Политические позиции. Антикоммунизм и антисоветизм 
Джордж Мини активно поддерживал реформистскую программу президента-демократа Линдона Джонсона Великое общество. Выступал за законодательно утверждённое повышение заработной платы, государственные ассигнования на общественные работы, социальные гарантии наёмным работникам. В 1965 АФТ-КПП приняли резолюцию в поддержку принципов «индустриальной демократии», дальнейшего расширения прав промышленных рабочих. В социальных программах АФТ-КПП того периода усматривались «социалистические тенденции». Джордж Мини, однако, не соглашался с такими оценками и подчёркивал свою приверженность принципам свободного рынка.

Когда ничего нет и нечего терять, можно быть и радикалом. Но когда человек имеет свой дом, он становится консерватором.

Джордж Мини

Во внешней политике Джордж Мини занимал жёстко антикоммунистические и антисоветские позиции. Он безоговорочно поддерживал войну США во Вьетнаме. По его требованию, АФТ-КПП официально поддержали военные усилия администрации Джонсона. Мини мотивировал это прежде всего тем, что победа вьетнамских коммунистов уничтожит в Южном Вьетнаме свободные профсоюзы. (Это был ещё один пункт разногласий Мини с Рейтером, занимавшим антивоенную позицию. В то же время, антикоммунист Кэри в этих вопросах поддерживал Мини.)

Джордж Мини считал антикоммунизм неотъемлемым элементом мировоззрения американского рабочего класса, рассматривал коммунистов как врагов общества. Поддерживал международную антикоммунистическую активность Ирвинга Брауна и Джея Лавстона. Также Мини резко отвергал идеи новых левых. В культурной политике Мини оставался убеждённым консерватором, пренебрежительно относился к идеям 1968 (например, предложения легализовать однополые браки высмеивал как бред и абсурд). В то же время Мини позитивно относился к участию профсоюзов в движении за гражданские права.

На президентских выборах 1972 АФТ-КПП под руководством Джорджа Мини поддержали не демократа Джорджа Макговерна, а республиканца Ричарда Никсона. Мини называл Макговерна «апологетом коммунизма», готовым сдать Вьетнам и капитулировать перед СССР. Однако к президенту Никсону Мини также был настроен критично — из-за уступок СССР и экономической политики, тормозившей рост заработной платы.

В 1975 Мини призвал президента Джеральда Форда направить военную флотилию для эвакуации вьетнамских антикоммунистов. Он резко критиковал Конгресс США за отказ в военной поддержке Южного Вьетнама на последнем этапе войны.

На президентских выборах 1976 Джордж Мини поддерживал демократа Джимми Картера, но уже вскоре после его избрания обвинил нового президента в невнимании к нуждам трудящихся.

Во второй половине 1970-х Джордж Мини выступал как решительный противник политики «разрядки» и договоров между США и СССР. 30 июня 1975 выступил с приветственным словом к выступлению Александра Солженицына перед активом АФТ—КПП.

Мы живём в странное время. В такое время, когда человек, целиком построивший свою политическую карьеру на яром антикоммунизме, может сегодня стать президентом, а назавтра превратиться в главного адвоката односторонних уступок Советскому Союзу. Мы живём в эпоху, когда президент компании «Пепси-Кола» приходит в экстаз от Леонида Брежнева… Я не собираюсь возлагать всю вину за мировые проблемы на Генри Киссинджера, но, в конечном счете, я утверждаю, что вопрос о правах человека на этой земле зависит от силы — экономической, военной, моральной силы Соединённых Штатов Америки. Если мы дрогнем, свобода повсюду пошатнётся.

Джордж Мини

Отставка и кончина 

В августе 1974 Джорджу Мини исполнилось 80 лет. Среди функционеров АФТ-КПП стали высказываться мнения о желательности избрания более молодого лидера. С другой стороны, массы рядовых членов продолжали поддерживать Мини.

В марте 1979 скончалась Эугения Мини, что ввергло старого Джорджа в депрессию. Вскоре после этого он получил серьёзную травму при игре в гольф. Несколько ослаб его контроль над профсоюзом — летом 1979, в отсутствие Мини, руководство АФТ-КПП в целом одобрило заключение американо-советского договора ОСВ-2.

В ноябре 1979 Джордж Мини ушёл в отставку после 57 лет профсоюзной работы и 24 лет руководства АФТ-КПП. Его преемником стал Лейн Керклэнд — принципиальный единомышленник Мини, ранее занимавший должность секретаря-казначея.

Скончался Джордж Мини через два месяца после отставки в возрасте 85 лет. Похоронен у ворот кладбища в Силвер-Спринге. С заявлением по поводу его кончины выступил президент Картер.

Интересные факты 

Джордж Мини был известен пристрастием к курению сигар. На профсоюзных плакатах он обычно изображался с сигарой.

В последние годы жизни Джордж Мини увлечённо занимался любительской живописью и фотографией.

Джордж Мини фигурирует в мультсериале Симпсоны — в серии Bart of Darkness его интервьюирует Клоун Красти.

Память 
В 1994 году к 100-летнему юбилею Джорджа Мини в США была выпущена почтовая марка с его портретом.

Ни один человек не сделал большего для укрепления солидарности и защиты интересов американских трудящихся.

Джо Мэхон, заместитель руководителя Почтовой службы США по трудовым отношениям

Примечания 

Профсоюзные деятели США
Политики США
Деятели антикоммунистических организаций